Dean Butterworth – perkusista
 Stephen Butterworth – brytyjski inżynier, wynalazca filtru Butterwortha
 Butterworth – miasto w Malezji, w stanie Penang
 Gcuwa (dawniej Butterworth) – miasto w Południowej Afryce